Фаустман — шведське прізвище.

Відомі носії 

 Моллі Фаустман (1883—1966) — шведська художниця, письменниця, журналістка.
 Хампе Фаустман (1919—1961) — шведський кінорежисер, сценарист та актор.